Лео́н Гошере́ль (; 1816 года, Париж — 1886 года, там же) — французский гравёр и живописец.

Биография 
Родился в 1816 г.; учился у знаменитого археолога и архитектора Виоле-ле-Дюка, путешествовал вместе с ним в Южную Италию и Сицилию и, работая для его сочинений, сделался отличным рисовальщиком декоративных и церковных скульптурных произведений; после того выучился гравированию и стал мастерски воспроизводить резцом и аквафортною иглою пластические и архитектурные памятники.

Творчество 

 Его многочисленные гравюры появлялись, начиная с 1844 года, в журналах «Annales archéologiques»,  и «Art».
 Им иллюстрированы:
 великолепно изданное французской имперской типографией «Подражание Христу» Фомы Кемпийского;
 монография о шартрском соборе.
 В последние годы выставлял в годичных парижских салонах свои гравюры с картин Ж. Дюпре, Диаза, Зима, Мейссонье и др., а также акварели, замечательные по верной передаче природы и тщательному исполнению:
 виды Венеции,
 «Вечер в Арроманше»,
 «Город Сент» и др.
 Гораздо реже писал масляными красками:
 «Суда в Арроманше»,
 «Адурский берег при закате солнца»,
 «Римский собор св. Петра»,
 «Вид Торчелло, близ Венеции» и др.

В числе его известных учеников был Адольф Лалоз (1838—1906), гравёр, офортист, художник-иллюстратор.

См. также 
 Французская живопись

Примечания

Ссылки 
 

Гравёры Франции
Художники Франции XIX века